

Aziende 
 East Coast – azienda ferroviaria statunitense
 East Coast – azienda di trasporti britannica

Musica 
 East Coast hip hop – stile musicale
 East Coast FM – stazione radiofonica statunitense
 East Coast – singolo dei Saves the Day del 2003
 East Coast – singolo di ASAP Ferg del 2017

Sport 
 East Coast Wrestling Association – federazione di wrestling statunitense 
 East Coast Hockey League – lega professionistica di hockey su ghiaccio canadese e statunitense

Trasporti 
Canada
 New Brunswick East Coast Railway – linea ferroviaria
India
 East Coast Railway zone – linea ferroviaria
Regno Unito
 East Coast Main Line – linea ferroviaria
Stati Uniti d'America
 East Coast Greenway – strada 
 East Coast Parkway – superstrada
 Florida East Coast Railway – linea ferroviaria

Altro 
 East Coast –  designazione con cui si indicano gli Stati della costa orientale degli Stati Uniti d'America
 East Coast Swing – ballo